Заліщицький повіт — адміністративна одиниця Галичини в 1854-1940 роках.
 Заліщицький повіт — адмінодиниця Королівства Галичини та Володимирії
 Заліщицький повіт — адмінодиниця Західно-Української Народної Республіки, Польщі та СРСР